Ганс-Кристоф Зеебом (; 4 августа 1903 — 17 сентября 1967) — немецкий политик, бывший министр транспорта.

Образование и профессия 
По окончании школы в Дрездене, в 1921 году, Ганс-Кристоф принялся изучать горное дело в Мюнхене и берлинском Шарлоттенбурге. В 1928 году получил диплом горного инженера. В 1928—1931 годах работает по профессии в городе Галле. В 1932 году получает кандидатскую степень с диссертацией по теме «Тектонические исследования земли между Ганновером, Пирмонтом и Минденом».

После 1933 г. занимал руководящие должности в различных горнодобывающих, нефтяных и машиностроительных предприятиях. Так, до 1938 года он был начальником производства шахты «Сосница» и прусского рудника («Preußengrube AG») в Глейвице, а в 1939-м директором шахты «Предприятие Гогенлоэ АГ» («Hohenlohe-Werke AG»). Затем он был председателем наблюдательного совета каменноугольной шахты «Британия АГ» («Britannia-Kohlenwerke AG») в Кёнигсверте. В 1941 году Зеебом выступает соучредителем компании «Egerländer Bergbau AG», основанного на производственной базе чешского горношахтного предприятия в городе Эгер. Специализацией компании был контроль и управление чешским имуществом и оборудованием вплоть до его продажи в собственность государства. Кроме того он был вице-президентом торгово-промышленной палаты Брауншвейга.

В дальнейшем он был председателем ассоциации предприятий нефтяной и машиностроительной промышленности в британской оккупационной зоне.

С 1945 по 1949 годы Зеебом — исполнительный директор нефтеперерабатывающего общества «Дайльман АГ» («Deilmann AG») в Дортмунде, и с 1947 по 1963 — президент торгово-промышленной палаты Брауншвейга.

С 1950 года он, хотя и не был судетским немцем, но его родители долгое время жили в Фалкенау, становится участником правления Судетского немецкого землячества. С 1959 и до самой смерти он был спикером этого общества. Являлся одним из активистов союза переселенцев в Бонне и с 1959 года регулярно выпускал часто критикуемые «Воскресные выступления». С мая 1964 года под давлением федерального правительства он был вынужден воздерживаться от публичного обсуждения правового статуса Судет.

Партийная принадлежность 
После окончания войны Зеебом вступает в нижнесаксонскую земельную партию, которая в 1947 году сменила название на — немецкая партия. В ней он был одним из немногих переселенцев. На переговорах между НП и немецкой консервативной партии, а также с гессенской национал-демократической партией, 1 июля 1949 было принято решение выступать на выборах в бундестаг 1949 года единым блоком, в который бы кроме Зеебома входили бы Адольф Дедекинд, Карл Лауенштайн, Вальтер фон Люде, Ганс-Иоахим фон Меркац, Эрнст-Август Рунге, Генрих Гелльвеге и Фридрих Вилке. И хотя планы были большие, но в конце концов окончились неудачно. Дело в том, что британская военная администрация отреагировала на этот альянс негативно и отказалась выдавать лицензию новому образованию, что делало невозможным участие в выборах.

В 1952 году на федеральном съезде НП в Госларе Зеебом был избран председателем партии.
После 1 июля 1960 года он вышел из рядов НП, чтобы 20 сентября стать членом ХДС. В 1964 году был избран председателем земельного подразделения ХДС в Ганновере. В 1967-м был федеральным казначеем партии.

Государственные должности 
Был членом нижнесаксонского ландтага с 1946 по 1951 год, членом бундестага, как правило, от избирательного округа Харбург-Зольтау — с 1949 года до самой смерти.

С 1946 по 1948 год в нижнесаксонском земельном правительстве Гинриха Вильгельма Копфа был министром строительства, труда и здравоохранения. С 20 сентября 1949 года по 30 ноября 1966 занимал должность федерального министра транспорта, сперва под руководством канцлера Конрада Аденауэра, затем — Людвига Эрхарда, под началом которого на короткое время становится вице-канцлером. После создания Большой Коалиции вернулся к обязанностям министра транспорта. В 1951 году по инициативе Зеебома было создано федеральное ведомство автотранспорта как место централизованного сбора информации об автотранспортных средствах и их руководителях. Чуть позже, в 1953 году, было создано федеральное ведомство гражданской авиации, занимавшееся аналогичными вопросами.

Он пробыл в общей сложности на этом посту семнадцать лет, это рекорд, побитый только Гансом-Дитрихом Геншером из СвДП, который находился в федеральном правительстве в общей сложности 23 года. Но поскольку Геншер на короткое время покидал свой пост, то Зеебом удерживает пальму первенства по продолжительности непрерывного пребывания в должности федерального министра.

Звания 
 Почётный член певческого хора Пражского университета в Мюнхене в 1959 году
 Почётный гражданин Брауншвейга
 Почётный доктор и член учёного совета Брауншвейгского технического университета
 Европейская премия Карла от Судетского немецкого землячества в 1968 году (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «www.bpb.de»
 Статья о семье и происхождении фамилии на сайте семьи Зеебом

Вице-канцлеры Германии
Министры транспорта Германии
Члены Христианско-демократического союза Германии
Члены бундестага Германии от Нижней Саксонии
Члены бундестага Германии от Гамбурга
Первый кабинет Конрада Аденауэра
Второй кабинет Конрада Аденауэра
Третий кабинет Конрада Аденауэра
Четвёртый кабинет Конрада Аденауэра
Пятый кабинет Конрада Аденауэра
Первый кабинет Людвига Эрхарда
Второй кабинет Людвига Эрхарда
Почётные граждане Брауншвейга
Директора шахт